Municipio de Willow Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Willow Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Willow Creek (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Willow Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.